Philinoglossa är ett släkte av snäckor. Philinoglossa ingår i familjen Philinoglossidae.

Philinoglossa är enda släktet i familjen Philinoglossidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Philinoglossa